Matsugi ist der Familienname folgender Personen:

 Matsugi Fujio (1903–1984), japanischer Fotograf
 Nobuhiko Matsugi (1932–2016), japanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Matsuki